Náin I is een fictief persoon uit de werken van J.R.R. Tolkien.

Hij heerste als laatste Dwergenvorst over Khazad-dûm, beter bekend als Moria. Zijn vader, Durin VI, werd gedood door de Balrog die uit de diepten der aarde ontwaakte nadat men te gretig had gedolven op zoek naar mithril. Náin zou slechts een jaar op de troon zitten. Na het ontwaken van de Balrog probeerden de Dwergen stand te houden in de hogere regionen van Moria. Het zou niet baten: ook Náin werd gedood, en zijn volk ontvluchtte de veste onder leiding van zijn zoon Thráin I.

De naam Náin komt, net zoals vele andere Dwergennamen in de werken van Tolkien, voor in de poëtische Edda. Daarnaast is nain Frans voor 'Dwerg', alhoewel het onduidelijk is of dat een opzettelijk verband is.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Nain I